Reduvius — род клопов из семейства хищнецов.

Грязный хищнец (Reduvius personatus), является распространённым синантропным видом и хорошо известным представителем этого рода.

Их размер составляет 8—22 мм. Они являются одной из крупнейших групп хищных клопов. Reduvius встречаются во многих наземных экосистемах и микросредах обитания, от нор млекопитающих в пустыне до бревен в тропических лесах.

Виды 
Род включает следующие виды
:
 Reduvius abyssinicus Miller, 1951
 Reduvius afgoius Linnavuori, 1976
 Reduvius agilis Miller, 1953
 Reduvius albipes Fabricius, 1794
 Reduvius ales Kiritshenko, 1966
 Reduvius annulatus Stål, 1855
 Reduvius annulipes (Reuter, 1881)
 Reduvius antinorii Miller, 1953
 Reduvius appetens Miller, 1951
 Reduvius arboricolus Miller, 1955
 Reduvius armipes Reuter, 1892
 Reduvius asper (Linnavuori, 1986)
 Reduvius autrani Reuter, 1893
 Reduvius azrael Kirkaldy, 1900
 Reduvius barbertonensis Miller, 1955
 Reduvius bergevini Dispons, 1960
 Reduvius bicolor Ren, 1981
 Reduvius bidens Linnavuori, 1964
 Reduvius biplagiatus Villiers, 1950
 Reduvius bitumineus Hesse, 1925
 Reduvius boyesi Distant, 1904
 Reduvius bruneaui Villiers, 1960
 Reduvius brunnipes Miller, 1951
 Reduvius buxtoni Miller, 1951
 Reduvius caillei Villiers, 1948
 Reduvius calvus Miller, 1955
 Reduvius camelus Miller, 1955
 Reduvius caprai Mancini, 1953
 Reduvius carinatus Reuter, 1892
 Reduvius cervinus Miller, 1955
 Reduvius christophi (Jakovlev, 1874)
 Reduvius ciliatus Jakovlev, 1879
 Reduvius cincticrus Reuter, 1887
 Reduvius cingalensis Miller, 1955
 Reduvius civilis Miller, 1951
 Reduvius collarti Schouteden, 1929
 Reduvius comatus Germar, 1837
 Reduvius congener Linnavuori, 1974
 Reduvius cristiferus Miller, 1955
 Reduvius curvidens Miller, 1955
 Reduvius decipiens Miller, 1955
 Reduvius decliviceps Hsiao, 1976
 Reduvius decoratus Villiers, 1948
 Reduvius delicatula Distant, 1909
 Reduvius diabolicus Bergevin, 1932
 Reduvius diatomus Zhang & Zhang, 1990
 Reduvius dicki Carayon, 1987
 Reduvius disciger Horvath, 1896
 Reduvius divergens Miller, 1955
 Reduvius domesticus Montrouzier, 1865
 Reduvius dorsalis Fabricius, 1803
 Reduvius eckerleini Dispons, 1965
 Reduvius egens Miller, 1951
 Reduvius elegans (Jakovlev, 1885)
 Reduvius elutus Miller, 1956
 Reduvius ephebus Dispons, 1963
 Reduvius errans Miller, 1955
 Reduvius esau Distant, 1904
 Reduvius exculptus Miller, 1951
 Reduvius exilis Miller, 1955
 Reduvius exsculptus Miller, 1951
 Reduvius falsus Linnavuori, 1961
 Reduvius fasciatus Reuter, 1887
 Reduvius fedtschenkianus (Oshanin, 1870)
 Reduvius festae Giglio-Tos, 1894
 Reduvius flavonotus Cai & Shen, 1997
 Reduvius foedatus Miller, 1951
 Reduvius formosus Varela, 1903
 Reduvius frater Schouteden, 1909
 Reduvius froeschneri Cai & Shen, 1997
 Reduvius frommeri Weirauch, Russell & Hwang, 2015
 Reduvius fuchsi Miller, 1951
 Reduvius funebris Schouteden, 1906
 Reduvius fusciceps Stål, 1858
 Reduvius fuscipes Stål, 1858
 Reduvius fusculus Miller, 1955
 Reduvius fuscus Signoret, 1891
 Reduvius garellii Mancini, 1954
 Reduvius gharibi Dispons & Villiers, 1967
 Reduvius gilbertae Villiers, 1976
 Reduvius gracilis Miller, 1955
 Reduvius gregoryi China, 1925
 Reduvius gua Dover, 1929
 Reduvius harterti Horvath, 1913
 Reduvius herero Miller, 1955
 Reduvius hingstoni Miller, 1955
 Reduvius humeralis (Scott, 1874)
 Reduvius imitator Miller, 1951
 Reduvius immitus Zhang, Sun & Zhang, 1994
 Reduvius immundus Miller, 1951
 Reduvius incultus Miller, 1951
 Reduvius inermis (Jakovlev, 1885)
 Reduvius infirmus Miller, 1955
 Reduvius insectus Linnavuori, 1974
 Reduvius insularis Linnavuori, 1964
 Reduvius israelensis Dispons, 1962
 Reduvius jakovleffi Reuter, 1892
 Reduvius johnstoni Miller, 1951
 Reduvius joveri Villiers, 1959
 Reduvius knyvetti Distant, 1902
 Reduvius komarowii (Jakovlev, 1885)
 Reduvius labeculatus Distant, 1902
 Reduvius lapidarius Miller, 1955
 Reduvius lasius Swanson, 2017
 Reduvius lateralis Hsiao, 1976
 Reduvius latiusculus Miller, 1954
 Reduvius lignarius Miller, 1955
 Reduvius limatus Miller, 1955
 Reduvius lituratus Miller, 1955
 Reduvius lloydi Miller, 1955
 Reduvius longipennis Miller, 1955
 Reduvius luteipes Distant, 1902
 Reduvius macellus Villiers, 1966
 Reduvius machadoi Villiers, 1952
 Reduvius maroccanus Vidal, 1937
 Reduvius marshalli Miller, 1951
 Reduvius mashonae Distant, 1908
 Reduvius mayeti Puton, 1886
 Reduvius melanocephalus Villiers, 1948
 Reduvius melanopterus Stål, 1874
 Reduvius meureri Miller, 1951
 Reduvius migiurtinus Mancini, 1962
 Reduvius minutus (Reuter, 1881)
 Reduvius mirei Villiers, 1973
 Reduvius mochii Mancini, 1939
 Reduvius modestus Miller, 1955
 Reduvius moestus Fabricius, 1794
 Reduvius montandoni Reuter, 1892
 Reduvius montanus Cai & Shen, 1997
 Reduvius montosus Cai & Shen, 1997
 Reduvius nanus Miller, 1951
 Reduvius nebulosus Klug, 1839
 Reduvius necatorius Miller, 1950
 Reduvius nicus Zhang, Sun & Zhang, 1994
 Reduvius nigeriensis Miller, 1955
 Reduvius nigerrimus Hsiao, 1976
 Reduvius nigricans Klug, 1830
 Reduvius nigricephalus Hesse, 1925
 Reduvius nigrocupreus Miller, 1955
 Reduvius nigrorufus Hsiao, 1976
 Reduvius notabilipes Montandon, 1892
 Reduvius nyasanus Miller, 1955
 Reduvius nyasanus Miller, 1956
 Reduvius obscuricollis (Stål, 1858)
 Reduvius obscurus Villiers, 1948
 Reduvius occultans Linnavuori, 1964
 Reduvius ochropus (Stål, 1855)
 Reduvius osiris Kirkaldy, 1855
 Reduvius pallipes (Klug, 1830)
 Reduvius paolii Mancini, 1940
 Reduvius parcus Kiritshenko, 1966
 Reduvius personatus (Linnaeus, 1758)
 Reduvius philbyi Miller, 1951
 Reduvius piceus Zhang, Sun & Zhang, 1994
 Reduvius plagiatus Miller, 1955
 Reduvius plagicollis Reuter, 1891
 Reduvius planifrons Miller, 1951
 Reduvius polystictus Gerstaecker, 1892
 Reduvius praemorsus Miller, 1951
 Reduvius pubicollis Walker, 1873
 Reduvius pustula Fabricius, 1803
 Reduvius putoni Reuter, 1891
 Reduvius pyrrhophorus Walker, 1873
 Reduvius rasipodus Hesse, 1925
 Reduvius renae Cai & Shen, 1997
 Reduvius ribesi Putschkov & Moulet, 2004
 Reduvius risbeci Miller, 1955
 Reduvius ritchei Miller, 1951
 Reduvius rudebecki Miller, 1956
 Reduvius ruficeps Hsiao, 1976
 Reduvius rufipennis Fabricius, 1803
 Reduvius satanas Villiers, 1964
 Reduvius scheibei Kiritshenko, 1938
 Reduvius scopsorum Schouteden, 1931
 Reduvius scorteccii Mancini, 1962
 Reduvius sculptus Miller, 1951
 Reduvius semenovi Jakovlev, 1903
 Reduvius semiflavus Walker, 1873
 Reduvius senilis Van Duzee, 1906
 Reduvius sericeus Miller, 1940
 Reduvius servus Miller, 1951
 Reduvius shandongianus J.-f. Zhang & X.-y. Zhang, 1990
 Reduvius signoreti Reuter, 1891
 Reduvius similis Mancini, 1953
 Reduvius somalicus Miller, 1951
 Reduvius sonoraensis Usinger, 1942
 Reduvius sorex Miller, 1955
 Reduvius suahelicus Miller, 1951
 Reduvius suffusus Miller, 1955
 Reduvius tabidus (Klug, 1830)
 Reduvius targui Villiers, 1948
 Reduvius tarsatus Germar in Silberman, 1837
 Reduvius tenebrifer Walker, 1873
 Reduvius tenebrosus (Stål, 1863)
 Reduvius tenuicornis (Jakovlev, 1889)
 Reduvius testaceus (Herrich-Schaeffer, 1845)
 Reduvius thesigeri Miller, 1955
 Reduvius tibestinus Villiers, 1936
 Reduvius tonkinensis Distant, 1919
 Reduvius transnominalis Distant, 1887
 Reduvius trifidus Miller, 1955
 Reduvius tristis Miller, 1956
 Reduvius turneri Miller, 1951
 Reduvius ursinus Miller, 1955
 Reduvius urundicus Schouteden, 1929
 Reduvius ustulatus Miller, 1956
 Reduvius uvarovi Miller, 1956
 Reduvius vagepictus Miller, 1956
 Reduvius vanderplaetseni Villiers, 1963
 Reduvius vanduzeei Wygodzinsky & Usinger, 1964
 Reduvius vansomereni Miller, 1956
 Reduvius varipes Linnavuori, 1964
 Reduvius viator Miller, 1955
 Reduvius vicarius Kiritshenko, 1938
 Reduvius waterstoni Miller, 1956
 Reduvius wellmanni Schouteden, 1909
 Reduvius yaeyamanus Ishikawa, Cai & Tomokuni, 2005
 Reduvius zavattarii Mancini, 1953
 Reduvius zebra Miller, 1956

Примечания 

Хищнецы